Грумоло-делле-Аббадессе () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 3311 человек, плотность населения составляет 237 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 36040. Телефонный код — 0444.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки